Llista de masies i altres construccions relacionades de l'Anoia (oest de la comarca) (municipis d'Argençola, Bellprat, Calaf, Castellfollit de Riubregós, Copons, Calonge de Segarra, els Prats de Rei, Jorba, Montmaneu, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana), ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de l'Anoia - est
 Llista de monuments de l'Anoia
 Llista de rellotges de sol de l'Anoia

Anoia Oest
 Oest